Romagna – regione storica, linguistica e geografica dell'Italia
 Romagna bidentina – parte della Romagna lungo la valle del Bidente
 Romagna estense – parte della Romagna in passato feudo estense
 Romagna toscana – parte della Romagna fino al 1923 sotto governo toscano
 Romagna mia – canzone italiana di Secondo Casadei
 Legazione di Romagna – suddivisione amministrativa dello Stato della Chiesa
 MN Romagna – Nave mercantile italiana del 1911
 Filippo Romagna - calciatore italiano

Pagine correlate 
 Romagne